Fluchthorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Fluchthorn (Penninska alperna), Valais,

Schweiz och Österrike 
 Fluchthorn (Silvrettagruppen),